Rastaman Vibration – album zespołu Bob Marley & The Wailers wydany w 1976 roku.

Lista utworów

Strona A

Strona B

Przypisy 

Albumy Boba Marleya & The Wailers
Albumy muzyczne wydane w roku 1976
Albumy Island Records
Albumy Tuff Gong